Op de US Open 1990 speelden de mannen in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 9 september. De als tweede geplaatste Zuid-Afrikanen Pieter Aldrich en Danie Visser wonnen het toernooi door in de finale de als ongeplaatste Amerikanen Paul Annacone en David Wheaton met 6-2, 7-6, 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1990